Стрела се може односити на:
 Стрела
 Стрела (сазвежђе)
 Стрела (противавионска ракета)
 Стрела (ракетни носач)
 Стрела (комуникациони сателит)
 Стрела (први серијски произведн рачунар у Совјетском Савезу - Русија)
 Стрела (ТВ серија)
 Стрела (Парма)